Hux ist der Nachname von:

 Angelus Hux (* 1933), Schweizer Autor
 Robert Hux (1924–2022), Schweizer Politiker (LdU)